Valiñas puede referirse a:

 Valiñas (Culleredo), lugar de la parroquia de Sueiro, municipio de Culleredo, provincia de La Coruña.
 Valiñas (Teo), lugar de la parroquia de Reyes, municipio de Teo, provincia de La Coruña.

 Valiñas (Boborás), lugar de la parroquia de Moldes, municipio de Boborás, provincia de Orense.

 Valiñas (San Ciprián de Viñas), lugar de la parroquia de Pazos de San Clodio, municipio de San Ciprián de Viñas, provincia de Orense.

 Valiñas (Arbo), lugar de la parroquia de Serla, municipio de Arbo, provincia de Pontevedra.
 Valiñas (Barro), parroquia del municipio de Barro, provincia de Pontevedra.
 Valiñas (La Estrada), lugar de la parroquia de Agar, municipio de La Estrada, provincia de Pontevedra.
 Valiñas (Forcarey), lugar de la parroquia de Dos Iglesias, municipio de Forcarey, provincia de Pontevedra.
 Valiñas (Puenteareas), lugar de la parroquia de Gulanes, municipio de Puenteareas, provincia de Pontevedra.
 Valiñas (Tui), lugar de la parroquia de Randufe, municipio de Tui, provincia de Pontevedra.

 Río Valiñas, afluente del río Mero.